Имамутдинов — татарская фамилия. Известные носители:
 Имамутдинов, Магсум Имамутдинович (1898—1945) — Герой Советского Союза.
 Имамутдинов, Туфан Рифович (род. 1984) — российский актёр.